Терешково и Терёшково — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Терешково — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Терешково — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Терешково — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Терёшково — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы (район Солнцево).
 Терешково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Терешково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Терешково — деревня в Ржевском районе Тверской области.

Улица 
 Улица Терёшково — улица в районе Солнцево Москвы.